Marchewki ist ein polnischer Ortsname:
 Marchewki (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1926 Marchewken, 1926 bis 1945 Bergfelde, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Marchewki (Siemkowice), Ort im Powiat Pajęczański, Woiwodschaft Łódź